Theuer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Theuer (1920–1947), deutsches  Mitglied der SS und Kriegsverbrecher
 Dieter Theuer (1933–2022), deutscher Gastroenterologe
 Franz Theuer (1922–2003), österreichischer Historiker
 Max Theuer (1878–1949), österreichischer Architekt und Bauforscher
 Timon Theuer (* 1994), österreichischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Theurer